61 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Cooper Tires British Formula Three International Series) – rozpoczął się 16 kwietnia i zakończył się 9 października po trzydziestu rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz 

 1 Najszybsze okrążenie ustanowione przez Roberto Merhi, ale nie zdobył punktu za najszybsze okrążenie.
 2 Najszybsze okrążenie ustanowione przez Hannes van Asseldonk, ale nie zdobył punktu za najszybsze okrążenie.

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2011 w sportach motorowych
2011 w Wielkiej Brytanii
2011 we Włoszech
2011 w Niemczech
2011 we Francji
2011 w Belgii